Top Secret pode se referir a:
 Top Secret, álbum single da cantora sul-coreana Jun Hyoseong
 Top Secret!, um filme de comédia norte-americano de 1984

Desambiguação